Washingtonville (Nova York)
 Washingtonville (Ohio)
 Washingtonville (Pennsilvània)